Дэвиссон:

 Дэвиссон, Клинтон Джозеф (1881—1958) — американский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Дэвиссон — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Дэвис